La Convenzione per l'abolizione del lavoro forzato, anche detta Convenzione 105, è un trattato internazionale parte delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): siglata dalla Conferenza generale della OIL il 25 giugno 1957 ed entrata in vigore il 17 gennaio 1959, la convenzione vieta il ricorso al lavoro forzato in tutte le sue forme, in particolare come forma di punizione dei lavoratori che ricorrano al diritto di sciopero, come misura di coercizione o rieducazione politica o come metodo per realizzare discriminazioni razziali, sociali, nazionali o religiose.

La convenzione modifica i termini della precedente Convenzione sul lavoro forzato del 1930.

Nazioni aderenti 
Al 2013, la convenzione è stata ratificata da 174 dei 185 membri della OIL; gli 11 Stati membri della OIL che non hanno ratificato la convenzione sono:

Due delle nazioni che hanno ratificato la convenzione (Malaysia e Singapore) hanno poi ritirato la loro adesione; a queste si aggiungono poi gli altri otto Stati delle Nazioni Unite che non sono membri della OIL: Andorra, Bhutan, Corea del Nord, Liechtenstein, Micronesia, Monaco, Nauru e Tonga.

Note

Collegamenti esterni 
 C105 - Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) su www.ilo.org

Organizzazione Internazionale del Lavoro
Trattati internazionali degli anni 1950
Trattati del Regno dell'Afghanistan
Trattati dell'Albania
Trattati dell'Algeria
Trattati dell'Angola
Trattati di Antigua e Barbuda
Trattati dell'Argentina
Trattati dell'Armenia
Trattati dell'Australia
Trattati dell'Austria
Trattati dell'Azerbaigian
Trattati delle Bahamas
Trattati del Bahrein
Trattati del Bangladesh
Trattati di Barbados
Trattati della Bielorussia
Trattati del Belgio
Trattati del Belize
Trattati della Repubblica del Dahomey
Trattati della Bolivia
Trattati della Bosnia ed Erzegovina
Trattati del Botswana
Trattati del Brasile
Trattati della Bulgaria
Trattati del Burkina Faso
Trattati del Burundi
Trattati della Cambogia
Trattati del Camerun
Trattati del Canada
Trattati di Capo Verde
Trattati della Repubblica Centrafricana
Trattati del Ciad
Trattati del Cile
Trattati della Colombia
Trattati delle Comore
Trattati della Repubblica Democratica del Congo
Trattati della Repubblica del Congo
Trattati delle Isole Cook
Trattati della Costa Rica
Trattati della Costa d'Avorio
Trattati della Croazia
Trattati di Cuba
Trattati di Cipro
Trattati della Repubblica Ceca
Trattati della Danimarca
Trattati di Gibuti
Trattati della Dominica
Trattati della Repubblica Dominicana
Trattati dell'Ecuador
Trattati dell'Egitto
Trattati di El Salvador
Trattati della Guinea  Equatoriale
Trattati dell'Eritrea
Trattati dell'Estonia
Trattati dell'eSwatini
Trattati dell'Etiopia
Trattati delle Figi
Trattati della Finlandia
Trattati della Francia
Trattati del Gabon
Trattati del Gambia
Trattati della Georgia
Trattati della Germania
Trattati del Ghana
Trattati del Regno di Grecia
Trattati di Grenada
Trattati del Guatemala
Trattati della Guinea
Trattati della Guinea-Bissau
Trattati di Haiti
Trattati dell'Honduras
Trattati dell'Ungheria
Trattati dell'Islanda
Trattati dell'India
Trattati dell'Indonesia
Trattati dell'Iran
Trattati dell'Iraq
Trattati dell'Irlanda
Trattati di Israele
Trattati dell'Italia
Trattati della Giamaica
Trattati della Giordania
Trattati del Kazakistan
Trattati del Kenya
Trattati delle Kiribati
Trattati del Kuwait
Trattati del Kirghizistan
Trattati della Lettonia
Trattati del Libano
Trattati del Lesotho
Trattati della Liberia
Trattati della Libia
Trattati della Lituania
Trattati del Lussemburgo
Trattati della Macedonia del Nord
Trattati del Madagascar
Trattati del Malawi
Trattati del Mali
Trattati di Malta
Trattati della Mauritania
Trattati di Mauritius
Trattati del Messico
Trattati della Moldavia
Trattati della Mongolia
Trattati del Montenegro
Trattati del Marocco
Trattati del Mozambico
Trattati della Namibia
Trattati del Nepal
Trattati dei Paesi Bassi
Trattati della Nuova Zelanda
Trattati del Nicaragua
Trattati del Niger
Trattati della Nigeria
Trattati della Norvegia
Trattati dell'Oman
Trattati del Pakistan
Trattati di Panama
Trattati della Papua Nuova Guinea
Trattati del Paraguay
Trattati del Perù
Trattati delle Filippine
Trattati della Polonia
Trattati dell'Estado Novo (Portogallo)
Trattati del Qatar
Trattati della Romania
Trattati del Ruanda
Trattati di Saint Kitts e Nevis
Trattati di Saint Lucia
Trattati di Saint Vincent e Grenadine
Trattati di Samoa
Trattati di San Marino
Trattati di São Tomé e Príncipe
Trattati dell'Arabia Saudita
Trattati del Senegal
Trattati della Serbia e Montenegro
Trattati delle Seychelles
Trattati della Sierra Leone
Trattati della Slovacchia
Trattati della Slovenia
Trattati delle Isole Salomone
Trattati della Somalia
Trattati del Sudafrica
Trattati del Sudan del Sud
Trattati della Russia
Trattati della Spagna
Trattati dello Sri Lanka
Trattati del Sudan
Trattati del Suriname
Trattati della Svezia
Trattati della Svizzera
Trattati del Tagikistan
Trattati della Thailandia
Trattati del Togo
Trattati di Trinidad e Tobago
Trattati della Tunisia
Trattati della Turchia
Trattati del Turkmenistan
Trattati dell'Uganda
Trattati dell'Ucraina
Trattati degli Emirati Arabi Uniti
Trattati del Regno Unito
Trattati degli Stati Uniti d'America
Trattati dell'Uruguay
Trattati dell'Uzbekistan
Trattati di Vanuatu
Trattati del Venezuela
Trattati dello Yemen
Trattati dello Zambia
Trattati dello Zimbabwe
Trattati della Tanzania
Trattati delle Maldive
Trattati della Siria